High and Dry (Radiohead); single van Radiohead
High and Dry (televisieserie), sitcom uit 1987
High and Dry (Marty Brown), album van Marty Brown
High 'n' Dry, album van Def Leppard
High and Dry, boek van Guy Pearse